Berek je lahko:
 Berek, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)
 Berek, Hrvaška